Diskussionsgrupp som avser en grupp människor som samtalar och utbyter åsikter om ett ämne kan mer specifikt avse
Internetforum
Diskussionsklubb där syftet är att i personliga träffas diskutera olika ämnen

Se även
Diskussion mer allmänt